Mit Coronel verbindet man:

 das Seegefecht bei Coronel
 den deutschen Hilfskreuzer Coronel
 die spanische Bezeichnung des zu deutsch Oberst genannten militärischen Dienstgrades

in der Geographie
 den Ort Coronel (Stadt) in Chile am Pazifik
 Coronel (Concepción), Gemeinde in der Provinz Concepción, Chile
 Coronel Barros, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Bicaco, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Domingos Soares, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Ezequiel, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Fabriciano, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Freitas, Gemeinde in Brasilien
 Coronel João Pessoa, Gemeinde in Brasilien
 Coronel João Sá, Gemeinde in Brasilien
 Coronel José Dias, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Macedo, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Martins, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Murta, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Pacheco, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Sapucaia, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Suárez, Stadt in Argentinien
 Coronel Vivida, Gemeinde in Brasilien
 Coronel Xavier Chaves, Gemeinde in Brasilien

Coronel ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio F. Coronel (1817–1894), mexikanisch-amerikanischer Politiker
 Carlos Miguel Coronel (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Emma Coronel Aispuro (* 1989), mutmaßliche mexikanischer Drogenhändlerin, Schönheitskönigin
 Enrique Coronel Zegarra y Castro (1851–1919), peruanischer Politiker
 Ignacio Coronel (1954–2010), mexikanischer Drogenbaron
 Mace Coronel (* 2004), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Mariela Coronel (* 1981), argentinische Fußballspielerin
 Pedro Coronel (1923–1985), mexikanischer Künstler
 Rafael Coronel (* 1932), mexikanischer Künstler
 Tom Coronel (* 1972), niederländischer Automobilrennfahrer
 Uri Coronel (1946–2016), niederländischer Fußballfunktionär